Schrieber ist der Familienname von:

 Ludwig Gabriel Schrieber (1907–1975), deutscher Bildhauer, Maler und Zeichner
 Karl-Friedrich Schrieber (1905–1985), deutscher Politiker (SRP) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages

Siehe auch:
 Schriber